EQS steht für:
 eqs.: Abkürzung in alten wissenschaftlichen Texte für et quae sequuntur, und was folgt, und so weiter.
 Etixx-Quick Step, belgisches Radsportteam
 EQS Group, deutscher Anbieter digitaler Unternehmenskommunikation
 Flughafen Esquel (IATA-Code), Flughafen von Esquel, Patagonien, Argentinien
 Mercedes-Benz EQS, batterieelektrisch angetriebene Oberklasse-Modelle von Mercedes-Benz

Abkürzung